GRES Alegria da Zona Sul est une école de samba de Rio de Janeiro au Brésil.

Données de l'école  
  D3 Carnaval

  D4 Carnaval

  D5 Carnaval

  D6 Carnaval

Enredos

Références 

École de samba à Rio de Janeiro